Pasaje hace referencia a varios artículos:

Urbanismo y vías de transporte
 Pasaje, travesía, vía breve, atajo, callejón, pasadizo, paso estrecho. 
 Pasaje, espacio de circulación entre dos habitaciones. 
 Pasaje secreto, pasillo oculto.

Música
 Pasaje (música), tránsito o mutación de una voz o de un tono a otro.

Topónimos
 Pasaje Interior (Inside Passage), conjunto de canales entre Alaska y Columbia Británica.
 Pasaje de Drake, del Atlántico al Pacífico, entre América y la Antártida
 Paso del Noroeste o Pasaje del Noroeste, del Atlántico al Pacífico por el Ártico, al norte de Norteamérica.

Localidades
 Pasajes, localidad de Guipúzcoa, País Vasco, España.
 Cantón Pasaje, provincia de El Oro, en Ecuador.

Películas y series
 Pasaje a la India, de 1984 dirigida por David Lean.
 El pasaje (película de 1979), británica.